Благодатный — название населённых пунктов в России:
 
 Благодатный — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края.
 Благодатный — хутор в Волоконовском районе Белгородской области.
 Благодатный — хутор во Палласовском районе Волгоградской области, упразднён в 1973 г.
 Благодатный — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.
 Благодатный — посёлок в Новоусманском районе Воронежской области.
 Благодатный — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Благодатный — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Благодатный — посёлок в Сапожковском районе Рязанской области.
 Благодатный — посёлок в Азнакаевском районе Татарстана.

См. также 
 Благодатный переулок
 Благодатная
 Благодатное
 Благодатовка
 Благодать (значения)